Le qualificazioni del singolare  del Generali Ladies Linz 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Testa di serie 

  Irina-Camelia Begu (ultimo turno, Lucky Loser)
  Kirsten Flipkens (Qualificata)
  Anne Keothavong (primo turno)
  Sesil Karatančeva (secondo turno)

  Ksenija Pervak (ultimo turno, Lucky Loser)
  Lesja Curenko (Qualificata)
  Jana Čepelová (ultimo turno)
  Kristýna Plíšková (primo turno)

Qualificate 

  Mallory Burdette
  Kirsten Flipkens

  Lesja Curenko
<li>  Bethanie Mattek-Sands

Lucky Loser

  Irina-Camelia Begu
  Catalina Castaño

  Ksenija Pervak

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2012
Generali Ladies Linz 2012